Urlo (Howl) – poema di Allen Ginsberg del 1956
Howl  – album dei Black Rebel Motorcycle Club del 2005
Urlo (Howl) – film del 2010 diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman
Howl  – singolo dei Biffy Clyro del 2016